

Formazione 
Si avvicina alla musica sin da piccolo, suonando in diversi gruppi, cimentandosi anche in duetti e trii acustici. Dal 1978 inizia a studiare pianoforte privatamente; tra il 1992 e il 1996 continua gli studi presso l'Accademia Musicale di Firenze, dove frequenta anche i corsi di teoria e solfeggio, armonia e Musica d'Insieme. Terminata l'Accademia intraprende gli studi con il pianista Stefano Bollani con il quale sviluppa e perfeziona tecniche jazz e moderne, a partire dal 1996 approfondisce privatamente canto moderno e jazz.

Dal 1998 inizia a studiare informatica musicale e quindi programmazione e uso dei software per le applicazioni musicali. Dal 2000, inoltre, studia privatamente chitarra acustica ed elettrica.

Lele Fontana è laureato in Arrangiamento e composizione Jazz presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Carriera 
A partire dal 1993 inizia la sua attività da musicista. Entra a far parte di vari gruppi tra cui: "i Codice Zero" di Dolcenera, "La Macchina Ossuta", "Sound Gospel Train", "OFP" oltre che alcune tribute band tra cui "The Soul Cages" (Sting e The Police), "Who's That Girl" (Madonna), "Grace" (Jeff Buckley).

Inoltre a partire dal 1998 è insegnante di pianoforte ed informatica musicale presso l'Accademia Musicale di Firenze (dove lui stesso si è formato) e la Scuola di Musica di Scandicci.

In questi anni collabora anche con Andrea Bruni e Massimo Altomare. A partire dal 1998, fino al 2001 entra a far parte della band degli Articolo 31 come tastierista.

Nel 2000 fonda la propria casa di produzione, il Natura Studio. Tra le sue prime e principali produzioni vi è il brano del 2002 Due su due contenuta nell'album Domani smetto degli Articolo 31, il brano, scritto dallo stesso Fontana, viene cantato dagli Articolo 31 in duetto con Grido. Nello stesso anno pubblica alcuni Cd Rom multimediali per Panorama e la Repubblica.

A partire dal 2002 inizia a collaborare con alcune etichette discografiche, in particolare la Confusion Records e la Falcon Record, con le quali pubblica molte delle sue composizioni strumentali. Sempre nel 2002 compone e arrangia la colonna sonora per lo spettacolo teatrale L'importanza di essere Franco di Oscar Wilde; ed inoltre, con Francesco Cherubini e Matteo Giannetti, arrangiano un disco tributo al maestro Ennio Morricone. Dal 2003 è produttore e arrangiatore per i cataloghi delle etichette Comfusion e Falcon Records.

Nel 2003 co-produce con Michael Baker, artista con il quale collaborerà a livello autorale anche l'anno dopo, il disco di Alessio Colosi, disco per il quale Fontana aveva scritto la musica l'anno prima. Sempre nel 2003 arrangia il disco della band brasiliana Boka do Mundo.

Nel 2005 entra a far parte dell'Orchestra della Rai diretta dal maestro Sandro Comini per la trasmissione Buon compleanno Estate condotta da Elenoire Casalegno e Biagio Izzo; nello stesso periodo collabora a livello autorale con Ghigo Renzulli dei Litfiba, ma anche con Francesco Sighieri e Steve Luchi.

Sempre nel 2005 arrangia, insieme a Francesco Sighieri il disco L'amore è semplice di Veronica Ventavoli, cantante seconda classificata tra le "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2005; il disco viene prodotto da Diego Calvetti per la Universal Music Group.

Il 2005 è anche l'anno dell'inizio della carriera da cantante solista, infatti scrive interamente il suo primo lavoro, un progetto di musica d'autore dal titolo Il mare, l'amore, il cielo... e altre cose che non ho capito; il disco viene pubblicato nel 2008. Nel 2006 è impegnato con il "Jeff Buckley Tribute". Nell'estate del 2007, insieme a Giada Bruschi e Miki Vitulli scrive lo spettacolo teatrale Il mare, l'amore, il cielo... e altre cose che non ho capito del quale è  co-produttore insieme a Noyze &Toyz e Florence on stage e interprete principale. L'opera prende spunto dal primo album solista di Lele Fontana dall'omonimo titolo. Nello stesso anno prende parte al Giotto Jazz Festival.

A partire dal 2009 diventa il tastierista di Noemi, il primo tour a cui prende parte è il Noemi tour, a cui seguiranno il Sulla mia pelle tour prima e seconda parte; e il RossoNoemi tour  (2011\ 2012) di cui è anche Direttore musicale. Durante questi tour, Lele Fontana, oltre a suonare le tastiere, suona anche l'organo hammond. Per l'album Sulla mia pelle, insieme a Francesco Sighieri, scrive la musica del brano Petrolio, brano inserito anche nell'edizione deluxe. Per l'album RossoNoemi ha scritto Up in collaborazione con la stessa Noemi e Corrado Rustici e la canzone Le luci dell'alba scritta con Noemi e Pacifico.

Ad oggi risultano 62 opere depositare presso la Siae a nome di Emanuele Fontana.

Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare anche con artisti come Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Gianni Morandi, Paola Turci, Riccardo Fogli, Tullio De Piscopo e Peppino Di Capri.

Nell'inverno del 2012 comincia la collaborazione al progetto di musica strumentale "Flyingants" in collaborazione con Francesco Ballerini e Donald Renda, in veste di coautore e coproduttore.

Nel 2013 registra il primo Cd live di Noemi " RossoNoemi Live " ,collabora come tastierista, registrando Rhodes ed Hammond, all'album di Marina Evans, "Unbound" prodotto da Bernardo Baglioni, partecipa anche al disco solista di Riccardo Mori " Tracce fantasma ".

Pubblica sempre nel 2013 il suo secondo lavoro, l'Ep dal titolo " L'Alieno e il Soldato " pubblicato online (iTunes, Spotify..) con L'etichetta MusicValley.

Lele Fontana usa attualmente la seguente strumentazione:

Fender Rhodes MarkII, KeyB Organ e Leslie 3300, Yamaha Motif XF8, Yamaha CP 33, Clavia Nordstage ex, Software Mainstage e Logic X

Fender Stratocaster, Chitarra elettrica di Liuteria, Acustiche Fender e Washburn, Chitarra Classica Godin, Amplificatore Fender Deluxe

Discografia

Solista 
 2008 - Il mare, l'amore, il cielo... e altre cose che non ho capito
 2013 - L'Alieno e il Soldato

Collaborazioni 
 1995 - Ohi Maria (dall'album Messa di vespiri) degli Articolo 31 (Ed. Best Sound BMG Ariola)
 1998 - Gnosi delle Fanfole di Massimo Altomare e Stefano Bollani (Ed. Sonica)
 1998 - La Macchina Ossuta della Macchina ossuta (Ed. Silence)
 1999 - Caduto dal carro della Macchina ossuta (Ed. Silence)
 1999 - Frank you thank tributo a Frank Zappa (Ed. Il Manifesto)
 1999 - Fino in fondo (dall'album Xché sì!) degli Articolo 31 (Ed. Best Sound BMG Ariola)
 2000 - Songs for Jethro tributo ai Jethro Tull (Ed. Il Popolo del Blues)
 2002 - Due su due (feat. Grido) (dall'album Domani smetto) degli Articolo 31 (Ed. Best Sound BMG Ariola)
 2002 - Domani smetto degli Articolo 31 (Ed. Best Sound BMG Ariola)
 2003 - The Soul Cage tributo a Sting e ai Police (Ed. Serono)
 2003 - C'era una volta il cinema tributo a Ennio Morricone (Ed. Serono)
 2004 - Sentimento dei Boka Do Mundo (Ed. Cavernjatt Record)
 2006 - L'amore è semplice di Veronica Ventavoli (Universal Music Group)
 2009 - Petrolio (dall'album Sulla mia pelle) di Noemi (Sony Music)
 2011 - Up (dall'album RossoNoemi) di Noemi (Sony Music)
 2011 - Le luci dell'alba (dall'album RossoNoemi) di Noemi (Sony Music)
 2012 - Useless words - Flyingants (Ed. A Buzzsupreme)
 2013 - Rossolive  - Noemi (Sonymusic)
 2013 - Unbound - Marina Evans
 2013 - Giochi per Bambini (Pippola Music)
 2013 - Tracce Fantasma -Riccardo Mori
 2016 - Siamo noi quelli che aspettavamo - Marco Cantini
 2017 - A piedi nudi (psichedeliche ipnotiche nudità) -  Silvia Conti
 2018 - La febbre incendiaria - Marco Cantini

Tour 
Principali tour a cui ha preso parte:
 1998 - Nessuno tour degli Articolo 31
 1999 - Xché sì! tour degli Articolo 31
 2000 - Greatest Hits degli Articolo 31
 2006 - "Jeff Buckley Tribute" insieme a Bernardo Baglioni
 2009 - Noemi tour di Noemi
 2009/2010 - Sulla mia pelle tour (prima parte) di Noemi
 2010 - Sulla mia pelle tour (seconda parte) di Noemi
 2011\12 - RossoNoemi tour di Noemi
 2015 - Bianco e Nero tour di Bianca Atzei

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Fontana, Lele
Fontana, Lele
Fontana, Lele
Fontana, Lele
Fontana, Lele
Fontana, Lele